Un CD drama o drama CD es una colección de archivos de audio presentados en uno o más CD que contienen historias leídas por actores de voz que forman parte de un libreto. Al igual que en los radio drama, la interpretación se realiza con el simple uso del sonido sin ningún elemento visual que acompañe la historia. Los CD dramas usualmente están basados en una serie ya existente, en su mayoría novelas o programas de televisión.

Los CD dramas se han dado a conocer con eficacia entre los fanáticos de anime y manga japonés dado que muchas series manga que son convertidas en anime luego son también producidas en CD utilizando los seiyū que realizaron las voces originales del anime. Sin embargo, este no es siempre el caso, y existen varios ejemplos de CD dramas en donde se ha utilizado un elenco completamente diferente al del anime, como en Ouran High School Host Club y D.N.Angel. Además, los CD drama también pueden estar basados en novelas visuales incluyendo actores de voz que han participado en la producción del videojuego.

Véase también 
 Radioteatro

Terminología de manga y anime